Hosszúrét Budapest-Újbuda része
Hosszúrét (Dlhá Lúka) község Szlovákia Liptószentmiklósi járásában
Hosszúrét (Dlhá Lúka) Bártfához csatolt település Szlovákiában

Hasonló nevű települések

Murányhosszúrét (Muránska Dlhá Lúka) szlovákiai község a Nagyrőcei járásban
Várhosszúrét (Krásnohorská Dlhá Lúka) szlovákiai község a Rozsnyói járásban